Jméno a příjmení Josef Sakař má více známých nositelů:

 Josef Sakař (architekt) (1856–1936) – český architekt
 Josef Sakař (historik) (1870–1937) – český historik, autor dějin města Pardubic